Ря́бчинское сельское поселение — муниципальное образование в южной части Дубровского района Брянской области. Центр — село Рябчи.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём слияния дореформенных Рябчинского и Серпеевского сельсоветов.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Дубровского района
Сельские поселения Брянской области